Izquierda Comunista (Chili) - voormalige politieke partij in Chili
 Izquierda Comunista (Spanje) - voormalige politieke partij in Spanje